Leopoldo de Borbón-Dos Sicilias puede referirse a:

 Leopoldo de Borbón-Dos Sicilias (1790 - 1851), príncipe de Salerno, hijo de Fernando I de las Dos Sicilias; 
 Leopoldo de Borbón-Dos Sicilias (1813 - 1860), conde de Siracusa, hijo de Francisco I de las Dos Sicilias.